Буяновський () — східнослов'янське прізвище.

Персоналії 
 Буяновський, Віталій Михайлович (1928—1993) — радянський валторніст, композитор, педагог.
 Буяновський, Михайло Миколайович (1891—1996) — радянський валторніст і педагог.
  (1880—1935) — банкір, діяч російської і української діаспор у Харбіні.
  (1894—1956) — радянський контрабасист і педагог.

Вулиці 
 Буяновський провулок () — провулок в Томську, названий по прізвищу Буянов, яке носив один з місцевих жителів на зламі XIX-XX ст.

Примітки 

Українські прізвища